William Pitt Starszy (1708-1778) – brytyjski mąż stanu, twórca potęgi imperialnej Wielkiej Brytanii, dwukrotny premier
 William Pitt Młodszy (1759-1806) – dwukrotny premier Wielkiej Brytanii w okresie rewolucji francuskiej i w czasach wojen napoleońskich, syn Williama Pitta Starszego

Zobacz też